Congratulations é o segundo álbum de estúdio da banda norte americana de pop psicodélico MGMT.

Produção 
O álbum foi escrito e produzido por Andrew VanWyngarden, Ben Goldwasser, membros fundadores, e os coadjuvantes Matt Asti, James Richardson e Will Berman, atuais membros da banda, contando também com a ajuda de Pete Kember, mais conhecido como Sonic Boom e membro da banda Spacemen 3.

Faixas 
 "It's Working" (4:06)
 "Song for Dan Treacy" (4:09)
 "Someone's Missing" (2:29)
 "Flash Delirium" (4:15)
 "I Found a Whistle" (3:40)
 "Siberian Breaks" (12:09)
 "Brian Eno" (4:31)
 "Lady Dada's Nightmare" (4:31)
 "Congratulations" (3:55)

Álbuns de MGMT
Álbuns de 2010